Chyulu kan syfta på:

Geografi

Kenya 

 West Chyulu Game Conservation Area (viltreservat, lat -2,53, long 37,75), 
 Chyulu (berg i Kenya), 

Robotskapade Kenyaförgreningar